Edward Herbert kan syfta på flera personer, bland andra:
Edward Herbert, 1:e baron Herbert av Cherbury (1583–1648)
Edward Herbert (politiker) (omkring 1591–1658)
Edward Herbert (domare) (omkring 1648–1698)
Edward Herbert, 2:e earl av Powis (1785-1848)
Edward Herbert, 3:e earl av Powis (1819-1891)